BRP kan syfta på:

 BRP – ett brittiskt formel 1-stall , se British Racing Partnership
 BRP – ett regelsystem för rollspel, se Basic Role-Playing
 BRP – den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt, se Bruttoregionprodukt
 BRP – ett kanadensiskt företag, se Bombardier Recreational Products
BRP – Big Room Planning, en aktivitet i vissa typer av skalad agil utveckling, se Agile Software Development#Large Scale (engelska)